Николай Степанович Дементьев (1927—1992) — русский советский писатель.

Окончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта (1949), работал в Сибири. Публиковался с 1952 (рассказы в журнале «Сибирские огни»). Известность принесла Дементьеву повесть «Мои дороги» (1958), где говорится о том, как выпускник института начинает свою практическую деятельность в рабочем коллективе в Сибири. Продолжение — повесть «Прекрасная зима в Сибири» (1960).

Экранизации 
  — Бессонная ночь (по повести «Мои дороги»)
  — Подготовка к экзамену (по мотивам одноимённой повести)

Книги 
 Первое письмо, 1954 (сборник рассказов)
 Сестры, 1955 (сборник рассказов)
 Мои дороги, 1958, 1972
 Иду в жизнь. 1961
 Замужество Татьяны Беловой, 1964
 Чужие близнецы, 1965 (на тему ленинградской блокады)
 Какого цвета небо, 1969
 Во имя человека, 1975
 Блокадный день, 1980
 История моей любви, 1982
 Люди, простите меня!, 1987 (сборник)

Источники 
 

Русские писатели XX века
Писатели СССР
Выпускники Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций